UMN steht für:

 Upper Motoneuron, jenen Teil der efferenten Nervenbahnen, der für die bewusste Auslösung der Bewegung mitverantwortlich ist
 University of Minnesota
 MapServer (auch UMN Mapserver) als eine von der University of Minnesota entwickelte CGI-Applikation für Geodaten und Webserver

u. M. n. steht für:

 unserer Meinung nach

UMN